Мануэль Петросян (род. 6 мая 1998 Степанакерт, Нагорный Карабах (де-факто НКР)) — армянский шахматист, гроссмейстер (2017).

Чемпион мира в категории до 18 лет (2016).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Армении